Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1949-1950 a vu la consécration du Servette FC.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC Saint-Gall et FC Berne sont relégués en Ligue nationale B
 FC Cantonal Neuchâtel et BSC Young Boys sont promus en Ligue nationale A

Meilleurs buteurs 

  Jacques Fatton, 32 buts

Résultats complets 
 Résultats RSSSF

1949-1950
Championnat Suisse Football 1949-1950 D1
Championnat Suisse Football 1949-1950 D1
Suisse D1
Suisse D1